Официальные праздники в Северной Македонии проводятся по ряду причин, включая религиозные и национальные праздники.

Источники 

 

 
Северная Македония
Списки:Северная Македония